Pelophryne är ett släkte av groddjur. Pelophryne ingår i familjen paddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paddor
Pelophryne